Термин -{Ксантен}- има више значења.

 Ксантен (град) у Немачкој
 Ксантен (молекул), хетероциклично једињење